Джош Бекер (; р. 17 августа 1958 года) — американский режиссёр и сценарист.

Биография 
Джош Бекер родился 17 августа 1958 года в городе Детройт, штат Мичиган. Будучи подростком сделал несколько короткометражных фильмов вместе с Сэмом Рэйми и Брюсом Кэмпбеллом.

Известен также как режиссер и сценарист фильмов «Война Страйкера» (1985), «Тёмные души: История любви» (1991), «Running Time» (1997), «Инопланетный апокалипсис» (2005), а также снял девять эпизодов сериала «Зена — королева воинов».

Фильмография

Ссылки 
 Сайт Джоша Бекера
 

Кинорежиссёры США
Родившиеся 17 августа
Родившиеся в 1958 году
Сценаристы США
Телережиссёры США